Niemcy:
 Birkenfeld – powiat w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Birkenfeld – dzielnica miasta Neustadt an der Aisch w Bawarii
 Birkenfeld – dzielnica miasta Neutraubling w Badenii-Wirtembergii
 Birkenfeld – dzielnica gminy Maroldsweisach w Bawarii, w powiecie Haßberge
 Birkenfeld – dzielnica gminy Neunkirchen-Seelscheid w Nadrenii Północnej-Westfalii, w powiecie Rhein-Sieg
 Birkenfeld – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Birkenfeld – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Enz
 Birkenfeld – gmina w kraju związkowym  Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Birkenfeld – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld

Inne:
 Birkenfeld – dawne księstwo na terenie Nadrenii-Palatynatu i Saary

Zobacz też:
 Birkfeld